Монтелеоне ()

 Монтелеоне-ді-Сполето — муніципалітет в Італії, у регіоні Умбрія, провінція Перуджа.
 Монтелеоне-ді-Фермо — муніципалітет в Італії, у регіоні Марке, провінція Фермо.
 Монтелеоне-д'Орв'єто — муніципалітет в Італії, у регіоні Умбрія, провінція Терні.
 Монтелеоне-Рокка-Дорія — муніципалітет в Італії, у регіоні Сардинія, провінція Сассарі.
 Монтелеоне-Сабіно — муніципалітет в Італії, у регіоні Лаціо, провінція Рієті.

Див. також 
 Монте-Леоне